Cosmin Moți (Reșița, 3 december 1984) is een Roemeens voetballer die bij voorkeur als verdediger speelt. Hij verruilde Dinamo Boekarest in 2012 voor PFK Loedogorets. In 2021 stopte hij met betaald voetbal.

Carrière
Moți begon zijn loopbaan als verdediger in 2002 bij Universitatea Craiova. Vanaf 2005 speelde hij bij Dinamo Boekarest. In 2008 ketste een transfer naar Lazio af en werd hij ondanks interesse van Everton kortstondig verhuurd aan het Italiaanse AC Siena. Op 18 juni 2012 tekende Moți voor PFK Loedogorets in Bulgarije.

Op 27 augustus 2014 tijdens een wedstrijd tegen Steaua Boekarest nam Moți de plaats van keeper Vladislav Stojanov in, nadat deze rood had gekregen in de slotminuten van de verlenging. In de strafschoppenserie schoot Moți de eerste strafschop raak en doordat hij twee strafschoppen tegenhield ging PFK Loedogorets voor het eerst in de historie naar de groepsfase van de Champions League.

Clubstatistieken

Bijgewerkt op 21 augustus 2014

Erelijst

Dinamo Boekarest
 Liga 1
 2006/07
 Roemeense beker
 2012
 Roemeense Supercup
 2005

PFK Loedogorets
 A PFG
 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Beker van Bulgarije
 2014
 Bulgaarse Supercup
 2012, 2014, 2018, 2019

Roemeens voetballer